Bradu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Bradu (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Bradu (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Bradu (Sibiu) (Gierelsau), Dorf im Kreis Sibiu
 Bradu-Clocotici, Dorf im Kreis Vâlcea